Ruta 22 o Carretera 22 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 22.

España 
 Ruta TO-22, en la Provincia de Toledo.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 22.
 Ruta Estatal de California 22.
 Ruta de Illinois 22.
 Carretera de Nebraska 22.

Perú 
 Ruta Nacional 22.

Uruguay 
 Ruta 22.

Ruta 022